Ельцово — упразднённая деревня в Ржевском районе Тверской области России. Находилась на территории современного сельского поселения «Чертолино».

География 
Расположена деревня на юге области, в зоне смешанных лесов, у реки Добрыня, на ручье Запрудня.

Возле деревни к северу вершина в 217 метров.

История 
До революции входила в Ржевский уезд Тверской губернии.

Во время Великой Отечественной войны находилась в оккупированной зоне.

Входила в Афанасовский сельсовет.

Упразднена в 1990-е годы.

Население 
По сведениям 1859 года, изданных 1862-ом, число дворов	10, жителей мужского пола — 40, женского пола — 42.

Инфраструктура 
Было развито личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Литература 
Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел : [По сведениям 1859]. — СПб. : изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861—1885. [Вып.] 43 : Тверская губерния / Обраб. ред. И. Вильсоном. — 1862. — XXXVIII, [2], 454 с. ; 1 л. карт.
Упразднённые населённые пункты Ржевского района